Lakes steht für:

 Lakes (Bundesstaat), einen Bundesstaat im Südsudan
 Lakes (Volk), ein indigenes Volk
 Lakes (Alaska), eine Stadt in Alaska
 Lakes Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Lakes ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lakes (1844–1917), US-amerikanischer Paläontologe und Geologe
 Reinhard Lakes-Harlan (* vor 1965), deutscher Biologe, Tierphysiologe und Hochschullehrer
 Roland Lakes (1939–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Great Lakes
 Twin Lakes